Miejscowości w USA:
 Allerton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Allerton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
W Wielkiej Brytanii:
 Allerton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)

Zobacz też